Wilson é o nome de diversos condados dos Estados Unidos:
Condado de Wilson (Carolina do Norte)
Condado de Wilson (Kansas)
Condado de Wilson (Tennessee)
Condado de Wilson (Texas)

Desambiguações de topônimos